Monkey Business kan syfta på:

 Monkey Business (sång) – en sång av rockbandet Skid Row (1991)
 Monkey Business (musikalbum) – ett musikalbum av hiphop-gruppen Black Eyed Peas (2005)
 Fyra fräcka fripassagerare – en film med bröderna Marx (1931) (originaltitel: Monkey Business)
 Föryngringsprofessorn – en amerikansk TV-serie (originaltitel: Monkey Business)